Сона Садых кызы Салманова (, ) — азербайджанский юрист. Заместитель председателя Конституционного Суда Азербайджана.

Биография 
Родилась 12 мая 1956 года в Спитакском районе Армянской ССР. В 1973 году окончила городскую среднюю школу в Гяндже, в 1979 году — юридический факультет Азербайджанского Государственного Университета. В 1984 году окончила курсы усовершенствования судей в Москве. В 1988 году прошла практику в Верховном Суде СССР.

В 1979—1980 годах работала судебным секретарем в Бакинском городском суде, в 1980—1983 годах — секретарем Пленума Верховного суда Азербайджана, также на должности директора секретариата Президиума и Пленума Верховного Суда. В 1983—1998 годах работала судьей Верховного Суда Азербайджана.

14 июля 1998 года решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики зачислена на должность судьи Конституционного Суда Азербайджана. Согласно распоряжению от 16 декабря 2005 года назначена заместителем председателя Конституционного суда Азербайджана.

Награды 
 Заслуженный юрист Азербайджана (17 августа 2006, за добросовестное исполнение служебных обязанностей)

Источники 
 Salmanova Sona

Юристы Азербайджана